Ла Веракруз има више значења:

 Ла Веракруз (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Веракруз (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику